Монселе́ () — французская фамилия.

 Монселе, Андре (; ?) — французский автор биографии Шарля М.; его сын.
  — французский писатель и журналист.
  — парижская улица 19 округа.

Примечания